Typ 41 (auch Type 41) steht für:
 Bugatti Type 41, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Lotus 41, einen Formel-2- und Formel-3-Rennwagen des britischen Motorsportteam Lotus
 Typ 41 75-mm-Gebirgsgeschütz, ein Geschütz der Kaiserlich Japanischen Armee
 75-mm-Kavalleriegeschütz Typ 41, ein Geschütz der Kaiserlich Japanischen Armee
 Type 41 oder Leopard-Klasse, eine Klasse von Flugabwehr-Fregatten der Royal Navy